Sōjō bezeichnet:
 einen japanischen, buddhistischen Rang, siehe Geistlicher Rang in Japan#Buddhismus

Sojo/Sōjō ist der Name von

 Hino Sōjō (1901–1956; eigentlich Hino Yoshinobu), japanischer Haiku-Dichter
 Padre Sojo (Pedro Ramón Palacios Gil Arratia; 1739–1799), venezolanischer Priester und Musikpädagoge
 Vicente Emilio Sojo (1887–1974), venezolanischer Komponist